Le mot schnabel signifie bec en allemand. Le nom Schnabel peut faire référence à :
 Arthur Schnabel (1947-2018), judoka allemand ;
 Artur Schnabel (1882-1951), un pianiste autrichien ;
 Day Schnabel (1905-1991), une sculptrice américaine ;
 Franz Schnabel (1887-1966), un historien allemand ;
 Johann Gottfried Schnabel  (1692- c.1751-1758), un écrivain allemand ;
 Julian Schnabel  (né en 1951), un peintre néo-expressionniste et cinéaste américain ;
 Stella Schnabel (née en 1990), une actrice et poétesse américaine ;
 Marcus Schnabel (1744-1780), un linguiste norvégien ; 
 Stefan Schnabel (1912-1999), un acteur allemand ;
 Vito Schnabel (né en 1986), un marchand d'art et conservateur de musée américain ;
 William Schnabel, (1949), un enseignant-chercheur associé au laboratoire IDEA de l'université de Lorraine.

Voir aussi 
 Schnabel car, nom quelquefois donné à un wagon pour transports exceptionnels
Patronyme austro-bavarois
Patronyme germanique
Patronyme allemand